Алексей Сергеевич Спиридонов ( — ) — советский инженер-конструктор ракетно-космической техники, директор НИИ-88 (1953—1959).

Биография 
Спиридонов Алексей Сергеевич родился 4 декабря 1903 года в деревне Максимово Старицкого уезда Тверской области.
 1918 год — пошёл работать в Ленинграде на артиллерийский Завод № 7, где последовательно за 14 лет прошёл ступеньки чернорабочего, браковщика, токаря, контрольного мастера, начальника цеха, начальника отдела, коммерческого директора и главного инженера.
 1932 год — 1938 год — без отрыва от производства сумел освоить полный курс механического факультета Ленинградского Индустриального Политехнического Института, получив диплом инженера-механика-технолога, причём с отличием.
 1939 год — 1940 год — работает Главным инженером артиллерийского Завода в Брянске.
 1940 год — 1941 год — работает Главным инженером артиллерийского Завода в Коломне.
 1942 год — 1945 год — работает Главным инженером артиллерийского Завода в Усть-Катаве, Челябинская область.
 1945 год — Алексей Сергеевич командируется в Германию для ознакомления с разработками в области ракетной техники.
 1946 год — 1948 год — А. С. Спиридонов — Главный инженер Седьмого (ракетного) Главного Управления Министерства вооружения СССР.
 1948 год — 1949 год — работал Главным инженером НИИ-88, где вместе с первым директором — Л. Р. Гонором заложил основы экспериментальной и испытательной баз института и его Загорского филиала.
 1949 год — в течение полугода снова возглавляет Седьмое (ракетное) Главное Управление Министерства вооружения СССР.
 1949 год — 1953 год — был начальником Шестого Главного Управления, ответственного за создание наземной части ракетных комплексов.
 1953 год — 1959 год — Алексей Сергеевич сменил М. В. Янгеля на посту Директора НИИ-88.
 1956 год — выделилось ОКБ-1 С. П. Королёва, были объединены ОКБ-2 и ОКБ-3 в единое ОКБ-2 во главе А. М. Исаевым, которое выделилось из института в январе 1959 года, а также создано КБ НИИ-88 по проектированию специального и нестандартного оборудования.
 1959 год — 3 августа — по состоянию здоровья оставил пост Директора, но остался в Институте на должности старшего инженера в подразделении, которое в 1966 году перешло к НИИ измерительной техники (НИИИТ).

Смерть 
А. С. Спиридонов скончался 21 июля 1976 года после тяжёлой болезни. Похоронен на Невзоровском кладбище, Пушкинского района, Московской области.

Награды 
Награждён двумя орденами Ленина (1944, 1956), двумя орденами Трудового Красного Знамени (1942, 1957), орденами Отечественной войны 1 ст. (1945), Красной Звезды (1941) и медалями.

См. также 
 А. М. Исаев
 С. П. Королёв
 М. К. Янгель

Примечания 

Основоположники советской космонавтики
Конструкторы СССР
Конструкторы ракетно-космических систем
Конструкторы артиллерии
Изобретатели России
Изобретатели по алфавиту
Выпускники Санкт-Петербургского политехнического университета
Сотрудники ЦНИИмаш
Похороненные на Невзоровском кладбище